Bordesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Birmingham
 Bordesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire